Cordeiro, é o mesmo termo para as carnes de ovinos. No seu primeiro ano de vida é chamado de cordeiro.

Carnes